El Cancún Challenge es un torneo anual de baloncesto universitario en el que participan ocho equipos de la División I de la NCAA. Ocho partidos del torneo se disputan en los Estados Unidos, y otros ocho en Cancún (México).

Cancún Challenge 2010

División Riviera

División Maya

Cancún Challenge 2009
El martes 24 de noviembre, Kentucky derrotó a Cleveland State, a la vez que Stanford hizo lo propio frente a Virginia. Al día siguiente, Kentucky se coronó campeón del torneo al batir a Stanford en la final en la prórroga. El ganador de la División Riviera se proclama campeón del evento.

División Riviera

Partido con prórroga

División Maya

Cancún Challenge 2008

Enlaces externos
Web Oficial del Cancún Challenge

Torneos de baloncesto universitario masculino
Baloncesto en México